Lara of Larissa, voornaam
 Larissa (stad), een stad in Griekenland en hoofdstad van het gelijknamige departement en van de regio Thessalië
 Larissa (departement), een departement in Griekenland
 Larissa (maan), een maan van Neptunus
 Larissa (geslacht), een geslacht van vlinders
 Ramp met de Larissa, een Urker vissersschip dat in 1994 is vergaan boven Schiermonnikoog.